Die Schachweltmeisterschaft der Frauen 1965 war der vom 18. September bis 23. Oktober 1965 in Riga ausgetragene Zweikampf um den Titel der Schachweltmeisterin zwischen Titelverteidigerin Nona Gaprindaschwili und ihrer Herausforderin Alla Kuschnir.

Kandidatenturnier 
Zur Ermittlung der Herausforderin fand im September und Oktober 1964 in Sochumi das Kandidatenturnier mit 18 Teilnehmerinnen statt. Da dort drei Spielerinnen punktgleich an der Spitze lagen, wurde anschließend ein Stichkampf erforderlich.

Stichkampf 
Zur Ermittlung der Herausforderin wurde ein Stichkampf erforderlich, der im Dezember 1964 in Moskau ausgetragen wurde. Die drei Teilnehmerinnen spielten je zwei Partien gegeneinander.

Weltmeisterschaftskampf 
In Riga begann am 18. September 1965 der Zweikampf von Weltmeisterin Nona Gaprindaschwili und Alla Kuschnir. Als Hauptschiedsrichterin fungierte Nina Hrušková-Bělská aus der Tschechoslowakei. Nach einem Schwarzsieg in der ersten Partie glich Kuschnir ebenfalls mit den schwarzen Steinen aus. Einem Remis in der dritten Partie folgten zwei Siege der Weltmeisterin. Mit einem weiteren Remis und zwei anschließenden Siegen baute Gaprindaschwili die Führung aus und brachte trotz vehementer Gegenwehr Kuschnirs ihren Vorsprung schließlich zur Geltung, sodass sie mit 8,5 zu 4,5 Punkten siegte. Der Wettkampf endete am 23. Oktober 1965. Erwähnenswert ist die hohe Zahl der Siege mit den schwarzen Steinen.

Weblinks 
 Abschlusstabelle des Kandidatenturniers auf mark-weeks.com (englisch)

Einzelnachweise und Quellen 

1965
Schachwettbewerb in der Sowjetunion
Sportveranstaltung in Riga
Schachveranstaltung 1964
Schachveranstaltung 1965